Ведя () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Ведя () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Ведя.
 Ведя () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Ведя () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Ведя.
 Ведя () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Ведя () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Ведя.
 Ведя (річка)